Norwich City Football Club is een Engelse voetbalclub die werd opgericht in 1902. De thuishaven is Carrow Road in Norwich.

Bij de oprichting speelden The Canaries op Newmarket Road. In 1908 verhuisden ze naar een kalkput die niet meer werd gebruikt en bekend werd als The Nest. In 1935, toen bleek dat de capaciteit te klein werd, verhuisde de club naar het huidige onderkomen. De eerste grote prijs werd behaald in het seizoen 1961/62, toen de League Cup werd veroverd; een prestatie in het seizoen 1984/85 werd herhaald.

Norwich speelde decennialang op het tweede en derde niveau in de Engelse voetbalcompetitie. In het seizoen 1971/72 werd voor het eerst promotie naar het hoogste niveau afgedwongen. Tot medio jaren 90 speelde de club veelal op het hoogste niveau. In het eerste seizoen van de Premier League (1992/93) leidde Norwich een groot deel van het seizoen. Een slechte eindreeks resulteerde uiteindelijk in een derde plaats voor de ploeg onder leiding van trainer-coach Mike Walker. In het seizoen erop (1993/1994) speelde de club voor het eerst in Europa. Norwich overwon eerst Vitesse. In de tweede ronde voltrok zich het grootste sprookje uit de clubgeschiedenis. Bayern München werd uitgeschakeld. Op 19 oktober 1993 versloeg de club Bayern München op verplaatsing met 1–2 dankzij doelpunten van Jeremy Goss en Mark Bowen. De terugwedstrijd eindigde op 1–1, waardoor Norwich doorstootte. Norwich werd uiteindelijk geëlimineerd door Internazionale.

Twee seizoenen na het spelen in Europa degradeerde de club. Delia Smith, een Engelse tv-kok, nam het merendeel van de aandelen over. Langzaam maar zeker ging het daarna weer beter met Norwich en dat resulteerde in een terugkeer naar de Premier League in het seizoen 2004/05. In de ontknoping van het seizoen wist Norwich zich op de laatste speeldag niet veilig te spelen. De club verloor met 6-0 van Fulham. Door onder meer een overwinning van West Bromwich Albion was dit niet genoeg voor lijfsbehoud.

In 2009 degradeerde de club naar de Football League One. Daarin werd Norwich in 2010 kampioen met negen punten voorsprong op Leeds United. Het daaropvolgende seizoen werd Norwich tweede in de Championship en promoveerde het opnieuw naar de Premier League. In 2014 degradeerde de club naar de Championship, maar al na één seizoen keerde de ploeg weer terug naar het hoogste niveau. In de finale van de play-offs om promotie/degradatie was Norwich op Wembley met 2-0 te sterk voor Middlesbrough FC.

Het avontuur op het hoogste niveau duurde echter maar één seizoen. Vanaf 2016/17 speelt Norwich weer in de Championship. Na twee seizoenen als middenmoter dwong Norwich in het seizoen 2018/19 opnieuw promotie af, waardoor The Canaries in het seizoen 2019/20 opnieuw uitkomen in de Premier League.

Erelijst 
Football League Championship
 2004, 2019, 2021Football League One 2010League Cup'''
 1962, 1985

Eindklasseringen vanaf 1946/47

Seizoensresultaten

Norwich in Europa

Bekende (oud-)spelers

Nederlanders
 Jurgen Colin
 Fernando Derveld
 Leroy Fer
 Tim Krul
 Maceo Rigters
 Dennis van Wijk
 Yanic Wildschut
 Raymond de Waard
 Ricky van Wolfswinkel

Belgen
 Ritchie De Laet
 Vadis Odjidja

Trainer-coaches

Externe links 
 www.canaries.premiumtv.co.uk Officiële website
 www.ncfc-fans.co.uk Fansite